

Patronyme 

 Bao Chunlai (1983-), un joueur de badminton chinois ;
 Bao Jingyan, un écrivain chinois ;
 Bao Linghui, une poétesse chinoise du  ;
 Bao Zhao (vers 407-466), un poète chinois ;
 Bao Zheng ou Bao Gong (999-1062), le juge Bao ;
 Francisco Bao Rodríguez (1924-2012), un footballeur espagnol ;
Zhenan Bao (1970-), une scientifique des matériaux américaine.

Toponyme
 Bao, rivière dans la province chinoise du Shaanxi ;
 Bao, une localité (592 habitants) du département de Kassoum au Burkina Faso ;
 Bao, un département de la province de l'Ennedi Est au Tchad ;
 Bao, nom catalan de la commune de Baho, Pyrénées-Orientales, France.

Sigle 
BAO peut signifier :
 Baryon Acoustic Oscillations (en français, oscillations acoustiques des baryons), un phénomène observé dans les catalogues de galaxies portant la signature de la présence de matière noire dans l'univers ;
  ;
 Bloc américaniste-occidentaliste ou bloc de l'Amérique et de l'Occident (Europe), l'ancien bloc de l'Ouest (1947-1991) de l'OTAN qui est devenu l'union euro-atlantique dite « transatlantique ».

Code 
BAO peut signifier :
 .

BaO peut signifier :
 oxyde de baryum dont c'est la formule chimique.

Autre 
Bao peut faire référence à :
 bao ou baozi, un petit pain farci, en cuisine asiatique ;
 bao, un jeu africain de la famille des mancalas, tels que l'awélé ;
 Bao, un film de 1997 avec Brian Buccellato (Rabbit) et Edward James Gage (Frank Wells) ;
 Bao, un court métrage d'animation américain de Domee Shi et sorti en  ;
 un prénom masculin signifiant précieux, selon la liste des prénoms vietnamiens ;
 Bāo (包), un caractère chinois ;
 Bǎo (保), un caractère chinois ;
 Bao, un terme d'argot pouvant désigner du cannabis.